HD har flere betydninger:

Diverse 
 Heidelberg (nummerplade) – HD, forbogstaver i en nummerplade fra Heidelberg i Tyskland.

IT 
 Harddisk - en diskenhed til en computer etc.
 High-definition video – digitalt videosystem med høj opløsning.
 HDTV – digitalt sendesystem til TV.

Personer 
 Henri Desgrange – HD: Initialer der dækker over Tour de Frances første direktør. Initialerne optræder på den gule førertrøje i respekt for Desgrange.

Sygdom 
 Hoftedysplasi – sygdom eller lidelse, som blandt andet omfatter hofteskred, hofteluksation etc.

Uddannelse 
 Handelshøjskolernes erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse – en højere uddannelse, oftest et deltidsstudium rettet mod forskellige specialiseringer.